Mondo alla rovescia – topos letterario e iconografico che implica il sovvertimento dell'ordine sociale o naturale
 Il mondo alla roversa (ossia Le donne che comandano, 1750) – dramma giocoso di Carlo Goldoni, musicato da Baldassarre Galuppi
 Il mondo alla rovescia – opera in due atti del compositore Antonio Salieri su libretto di Caterino Mazzolà, tratta dall'omonimo dramma giocoso di Goldoni
Il mondo alla rovescia o Mondo alla rovescia – romanzo fantascientifico del 1974 di Christopher Priest
Il mondo alla rovescia – album discografico del 1977 della cantautrice Elena Rinaldi
Il mondo alla rovescia – film del 1995 di Isabella Sandri